Mathew kan som auktorsförkortning betyda:

 Brian Frederick Mathew
 Gervase Frederick Mathew
 Rosamma Mathew

Robotskapade auktorsförkortningar